USS Hatteras je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Hatteras (1861) 
 USS Hatteras (1917)

Hatteras